

Lokalizacje

Niemcy 
 City – dzielnica Dortmundu

Inne 
 City – termin anglojęzyczny, związany z dużym miastem
 City – niemiecki zespół muzyczny
 City – polski film
 City – amerykański serial telewizyjny z lat 1995-1997
 City – album studyjny zespołu muzycznego Strapping Young Lad